Pepinillo puede referirse a:
 El pepino encurtido o pepinillo.
 El nombre común de la planta Cucumis sativus.
 El nombre común de la planta Ecballium elaterium.
 El nombre común de la planta Sedum album.
 El nombre común de la planta '''Zygophyllum fabago.